Одинцо́во:

Населённые пункты

Россия 
 Одинцово — город, районный центр в Московской области;
 Одинцово — деревня в Судогодском районе Владимирской области.
 Одинцово — бывшая деревня в Дмитровском районе Московской области. Сейчас улица Одинцово.
 Одинцово — деревня в составе городского округа Домодедово Московской области.
 Одинцово — деревня в Шуйском районе Ивановской области.
 Одинцово — деревня в Кимрском районе Тверской области.
 Одинцово — деревня в Чухломском районе Костромской области.
 Одинцово — деревня в Шахунском районе Нижегородской области.
 Одинцово — деревня в Пестовском районе Новгородской области.
 Одинцово — деревня в Поддорском районе Новгородской области.
 Одинцово — деревня в Карагайском районе Пермского края.
 Одинцово — деревня в Сонковском районе Тверской области.
 Одинцово — деревня в Тепло-Огаревском районе Тульской области.
 Одинцово — село в Ясногорском районе Тульской области.

Турция 
 Одинцово — прежнее название села  района Акьяка ила Карс.

Другое 
 Одинцово — малый ракетный корабль проекта 22800 «Каракурт».
 Одинцово — городское поселение в Одинцовском районе Московской области.
 Одинцово — железнодорожная станция Смоленского направления МЖД.
 «Одинцово» — хоккейный клуб, базирующийся в одноимённом городе.

См. также 
 Заречье-Одинцово